Гамалия:

 Гамалия, Борис (1930—2019) — реюньонский поэт, лингвист и литературовед, фольклорист, общественный деятель.
 Гамалия, Вадим Александрович (1935—1995) — российский советский композитор, автор эстрадных песен, а также музыки к кинофильмам и мультфильмам.

См. также 
 Гамалея